Mexikó
Salvatierra, község Guanajuato államban
Salvatierra, település Guanajuato államban, az azonos nevű község központja
Salvatierra, település Nayarit államban, La Yesca községben
 Spanyolország
Salvatierra, község Baszkföldön, Álava tartományban, baszk nevén Agurain
Salvatierra, comarca Kasztília és León autonóm közösségben, Salamanca tartományban